Aline Anandi é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
Estão voltando as flores
Coração poeta

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Nascidos em 1962